Gwardia Wrocław, club de volley-ball masculin polonais basé à Wrocław.
 Impel Wrocław, anciennement appelé Gwardia Wrocław, club de volley-ball féminin polonais basé à Wrocław.